Черных, Сергей:
 Черных, Сергей Александрович (1912—1941) — советский военачальник, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.